Megacyclops bisetosus – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1880 roku przez niemieckiego zoologa H. Rehberga.

Przypisy 

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1880 roku